El nombre Galdor puede hacer referencia, dentro del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien, a tres personajes diferentes:

 Galdor el Alto, un adan de Beleriand en la Primera Edad, personaje de El Silmarillion;
 Galdor, un elfo sinda de los Puertos Grises de finales de la Tercera Edad, que interviene en el Concilio de Elrond, en El Señor de los Anillos; o
 Galdor del Árbol, un elfo noldo líder durante la Primera Edad de la Casa del Árbol en Gondolin, que aparece el El libro de los Cuentos Perdidos.